Anal Beauty ist eine US-amerikanische Pornofilmreihe des Regisseurs Greg Lansky und des Studios Tushy. Die Reihe wird dem Genre Anal-Sex zugeordnet.

Darsteller 
 Anal Beauty 1: Manuel Ferrara, Jillian Janson, Aidra Fox, James Deen, Mick Blue, Alektra Blue, Abby Cross
 Anal Beauty 2: Aubrey Star, Manuel Ferrara, Mick Blue, Kate England, Kacey Jordan, Anna Morna, Cristian
 Anal Beauty 3: Alex Grey, Mick Blue, Kelsi Monroe, Markus Dupree, Gracie Glam, Arya Fae, Jessy Jones, Christian Clay
 Anal Beauty 4: Karla Kush, Alex Grey, Mick Blue, Chloe Amour, Lyra Law, Alice March, Johnny Castle, Christian Clay
 Anal Beauty 5: Alex Grey, Elena Koshka, Adria Rae, Morgan Lee
 Anal Beauty 6: Adriana Chechik, Jaye Summers, Angel Smalls, Joseline Kelly, Jojo Kiss
 Anal Beauty 7: Valentina Nappi, Blair Williams, Vicki Chase, Moka Mora
 Anal Beauty 8: Nicole Aniston, Megan Rain, Jillian Janson, Alex Grey
 Anal Beauty 9: Abella Danger, Jynx Maze, Jennifer White, Kelsi Monroe
 Anal Beauty 10: Lana Rhoades, Natalia Starr, Haley Reed, Blair Williams, Little Caprice, Summer Day, Marcello Bravo
 Anal Beauty 11: Tori Black, Jessa Rhodes, Adria Rae, Cadence Lux, Alex Grey
 Anal Beauty 12: Elena Koshka, Gia Derza, Ana Foxxx, Alex Grey
 Anal Beauty 13: Riley Steele, Marley Brinx, Anny Aurora, Daisy Stone
 Anal Beauty 14: Avery Cristy, Jane Wilde, Kayla Kayden, Gina Valentina, Lady Dee
 Anal Beauty 15: Riley Steele, Mick Blue, Natalia Starr, Lacey London, Agatha Vega, Christian Clay, Oliver Flynn, Alexa Flexy, Tony Art

Auszeichnungen 
 2021: XRCO Award – Best Gonzo Movie (Vol. 14)
 2021: XRCO Award – Best Anal Series
 2019: AVN Award – Best Anal Series
 2019: XRCO Award – Best Anal or D.P.
 2017: AVN Award – Best Anal Series
 2017: XBIZ Award – All-Sex Series of the Year
 2017: XBIZ Award – All-Sex Release of the Year (Vol. 3)

Weblinks 
 Anal Beauty in der Internet Adult Film Database

Einzelnachweise 

Pornofilmreihe
US-amerikanischer Film